Jean-Noël constitue un prénom d'origine française. Ce prénom peut se référer à:

Personnalités 
Jean-Noël Barrot, né le  dans le  arrondissement de Paris, est un économiste et homme politique français.
Jean-Noël Carpentier, né le  à Nanterre (Hauts-de-Seine), est un homme politique français, membre du Mouvement des progressistes (MDP).
Jean-Noël Dumont, né à Lyon en 1947, est un philosophe français et professeur de philosophie, formateur d'un grand nombre de professeurs de philosophie, et fondateur du Collège Supérieur.
Jean-Noël Guérini, né le  à Calenzana (Haute-Corse), est un homme politique français.
Jean-Noël Jeanneney, né le  à Grenoble, est un historien et homme politique français.
Jean-Noël Kapferer est un sociologue français reconnu comme un spécialiste de la communication. 
Jean-Noël Lafargue, né le  à Paris, est un chercheur français. 
Jean-Noël Levavasseur est un journaliste et écrivain français né le  à Bayeux.
Jean-Noël Pancrazi, né à Sétif (Algérie) le , est un écrivain français.
Jean-Noël Schifano, né en 1944, traducteur, notamment, d'Umberto Eco.
Jean-Noël Tronc, né le  à Paris, est un chef d’entreprise français. Il est le directeur général de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) depuis 

 Alexandre Jean Noël (1752-1834), peintre de marine français, élève de Nicolas-Charles de Silvestre et Jacques Augustin de Silvestre.
 Jean Noël du Payrat (1894-1982), général d'artillerie

Hydronymes 
Grand lac à Jean-Noël, Rivière-Mistassini (TNO), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière Jean-Noël, un affluent de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans les MRC de Charlevoix et dans Charlevoix-Est, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière Jean-Noël Nord-Est, un affluent de la rivière Jean-Noël, coulant dans La Malbaie et Saint-Irénée, dans la MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Toponymes 
Autoroute Jean-Noël-Lavoie, Laval, au Québec, au Canada.
Parc industriel Jean-Noël-Tessier, Baie-Comeau, MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Culture et société 
 Jean-Noël, c'est Noël est une chanson d'Hervé Villard, qui figure dans son premier album, Capri c'est fini (1965).

Références